Саяпин — фамилия. Известные носители:
 Саяпин, Владислав Сергеевич (1995) — белорусский самбист и дзюдоист.
 Саяпин, Емельян Петрович (1923—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.